— 24-й император Японии, правивший с 4 февраля 488 по 9 сентября 498 года. Имена — Окэ, Осисима-но-ирацуко, Осу, Оси. Второе имя — Сима-но-ирацуко.

Примечания

Литература 
 Нихон сёки, свиток XV — анналы Японии. Т. 1. М. Гиперион. 1997
 
  

Правители Азии V века
Императоры Японии